Osoby o tym nazwisku:
 Augustyn Kordecki – katolicki duchowny
 Andrzej Kordecki – polski inżynier elektryk
 Michał Kordecki – katolicki duchowny